Fürstenbusch steht für:
 Fürstenbusch (Adelsgeschlecht), deutsch-österreichisches Adelsgeschlecht

Fürstenbusch ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Daniel von Fürstenbusch († 1758), kaiserlicher Feldmarschalleutnant und wirklicher Hofkriegsrat
 Franz Ludwig von Fürstenbusch (* 1759), wirklicher Kämmerer und Landrechts-Vizepräsident von Niederösterreich
 Karl Vincenz von Fürstenbusch (1767–1837), Registraturdirectionsadjunct bei der obersten Justizstelle in Wien